Норвежская национал-социалистическая рабочая партия (норв. Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti (NNSAP)) — партия, созданная осенью 1932 года и являвшаяся более радикальной версией квислинговской партии "Национальное Единение". Первоначально она называлась «Норвежская национал-социалистическая партия» (Norges Nasjonal-Socialistiske Parti (NNSP)), однако через несколько месяцев было добавлено слово «рабочая».

Хотя NNSAP в общем не прижилась среди электората, она имела быстро растущую поддержку в западных школах в Осло. В 1933 году партия открыла собственное отделение в Кафедральной школе в Осло, старших школах в Фагерборге и Хегдехаугене, где многие, даже не являющиеся членами партии украшали себя её атрибутикой — свастикой в окружении серебряных колец красного, белого и синего цветов.

Партия была важным участником студенческой политики, особенно в Осло, но в национальном масштабе она являлась всего лишь карликом. Тем не менее были созданы местные отделения партии в таких городах, как Берген, Йёвик, Гримстад, Хортен и Тронхейм.

Идеология 
В идеологическом плане партия была правой с левым крылом, и борьбой против коммунистов выступала в качестве главнейшей цели. Партийная идеология была вдохновлена немецким народническим (фёлькише) движением. В начале, пока основатель Эуген Нильсен не вышел из партии, большое внимание также уделялось учению Эриха Людендорфа, считавшего проблему мирового еврейского заговора одной из главных для общества.

Основатель Эуген Нильсен, несмотря на конспирационную направленность партии, тем не менее, заполучил немного поддержки среди очень молодых (гимназистов и студентов) членов партии, а в 1934 году Нильсена выгнали из NNSAP. Идеологические убеждения подавляющего большинства членов NNSAP пересекались с идеологией германских SA, а их врагами были в первую очередь коммунисты и капиталисты. В этом смысле евреи стали объектом ненависти и преследования, но члены партии публично отрицали этнический фактор, именуя евреев «представителями международного капитализма».

Численность партии 
Партия имела примерно 1000 членов, среди них были и известные в Норвегии журналисты и драматурги. Пер Имерслюнд, писатель, а позже солдат Ваффен-СС, также был связан с этой партией, однако формально он не числился в её рядах. Сколько на самом деле человек было в партии, до сих пор неизвестно, по данным секретаря NNSAP Германа Флейшера, в партии было 2000 членов в 1940 году. Однако, это число многие заслуженно считают слишком большим. Судя по докладу немецкой дипломатической службы в 1939 году, было заявлено, что NNSAP в то время состояла из, примерно, 20 отделений, где числилось от 10 до 100 членов, а общее число её членов не превышает 1000 человек.

Деятельность и члены партии 
Цель Эугена Нильсена заключалась в мобилизации антикоммунистически и националистически настроенной молодёжи. Первой штаб-квартирой партии была переделанная кухня жилища Нильсена на Thorvald Meyers gate 71 в Осло, позже Нильсен стал издавать газету под названием «Фронт» (Fronten)

Адольф Эгеберг-младший, по кличке «Маленький Адольф», стал первым председателем партии. Он был единственным, кто был напрямую связан с немецкими национал-социалистами, — весной 1932 он окончил курс «мировоззрения» в школе СС в Берлине.

Еще одним членом был Стейн Барт-Хейердал, романтик, который мог бы рисовать словами, закаленный в бесконечных спорах и столкновениях со студентами — коммунистами из кафедральной школы Хамара, он быстро получил роль агитатора партии.

Газета «Фронт» являлась частной газетой Нильсена, издавалась она в его личном издательстве «Антииздателльство». Это издательство в 1928 году своим первым релизом опубликовало норвежский перевод книги Эриха Людендорфа, вероятно также, что «Антииздательство» опубликовало норвежскую версию «Сионских протоколов», но это, вероятно, слухи.

После того, как Нильсен был исключен из партии, ведущей газетой стала «Nasjonalsocialisten» под редакцией Барт-Хейердала. «Фронт», однако, выпускалась еще долго после этого. Некоторые отделения NNSAP издавали также свои собственные публикации.

После разрыва между NNSAP и Нильсеном партия перенесла свою штаб-квартиру из частной квартиры Нильсена на запад Осло.

Коричневорубашечники в Осло 
Вдохновленные уличными боями между штурмовиками SA, коммунистами и другими военизированными формированиями в Германии, члены NNSAP показали себя в различных нападениях и столкновениях в Осло. В NNSAP был создан штурмовой отдел по образу SA, с лейтенантом Атле Ангеллом в качестве «тренера», Генри Ангжеллом, опытным профессиональным офицером и авантюристом, побывавшем в опасной экспедиции в Марокко и служившем в качестве наемника у Чан Кайши, где он заработал «пиратскую» повязку на глаз.

Барт-Хейердал был опытным агитатором, использовавшим риторические приемы в дебатах с радикалами для провоцирования насильственных акций. Произошла история, на столкновении студентов в Студентерлюндене, где он якобы угрожал студенту — коммунисту ножом. По этому поводу был поднят большой шум в печати. Барт-Хейердал, однако, использовал любую возможность, чтобы опровергнуть эту историю. Сам он утверждал, что не он нападал на законопослушных людей, а напали на него и, кроме того, его избили 9 человек, однако, что произошло точно, никто не знает.

В 1932 NNSAP провела открытое заседание в Birkelunden в Осло, где была утверждена стратегия, аналогичная стратегии немецких штурмовых отрядов, — встречать коммунистов около их домов, и тем самым, поощрять конфронтации. Однако молодым националистам не всегда везло: бывали случаи, когда мальчишкам со свастикой из NNSAP хорошо доставалось от коммунистов, некоторым приходилось убегать, другие спасались в трамваях, чтобы избежать коммунистических кулаков. Многие из них тогда получали новое «украшение» в виде фингалов.

«Побоище на форуме» 
Так называемое «Побоище на форуме» произошло 17 апреля 1934 года, когда 200 правых радикалов, с 20 членами Осло SA и 50 из Nasjonal Samling появились на внеочередном общем собрании Форума Oslo Gymnassamfunn, вооруженные кастетами и слезоточивым газом, чтобы штурмовать эту резиденцию коммунистов.
Активисты бросали камни, в вестибюле они разбили мраморный бюст графа Ведель Ярлсберга. Некоторые национал-социалисты, которым удалось проникнуть внутрь, были выброшены наружу. Когда прибыла полиция в количестве 15 человек, 9 из самых активных участников беспорядков были задержаны, а их имена записаны.

После нескольких апелляций около 500 национал-социалистов прошли маршем к Grev Wedels plass, подняв руку и нацистском приветствии и выкрикивая «хайль». Барт-Хейердал подал несколько апелляций, в которых говорилось, что это не последний раз, когда штурмовики из Осло SA маршируют в городе. Апелляции были удовлетворены, однако коммунисты попытались прервать этот процесс пением Интернационала, но были заглушены общим пением «Ja, vi elsker dette landet».
«Побоище на форуме» наделало много шума в прессе. В газете Arbeiderbladet жаловались, что насилие и гонения на разные виды политического мышления было единственным методом среди норвежских фашистов, в то время как буржуазные газеты не придавали такого основополагающего значения насилию в качестве инструмента политической деятельности для этой партии. Барт-Хейердал и другие были вызваны на допрос, и дело рассматривалось в окружном суде в Осло, однако оно не получило дальнейшего развития. В общем можно сказать, что пресса была скорее на стороне националистов.

Связи с «Национальным Единением» 

На встрече с  режиссёром Волтером Фёрстом во время дискуссии Национального клуба («Den nationale Klubb») Эгеберг отметил, что NNSAP будет зарегистрирована на выборах 1933 года.

Видкун Квислинг, в свою очередь, был обеспокоен тем, что правых и националистических организаций в Норвегии становится слишком много, но они слишком малы, чтобы играть хоть какую-то роль на национальном уровне. Поэтому он предложил NNSAP принять участие во встрече  в Гранд Отеле в Осло. Адольф Эгеберг, Стейн Барт-Хейердал и другие были представителями NNSAP на этом совещании. Большинство (но далеко не все) члены NNSAP вступили в  партию Квислинга, но спустя некоторое время, многие из них возвращались к по-прежнему существующей NNSAP. Это случалось потому, что "Национальное единение", если верить Барт-Хейердалу, и Видкуну Квислингу, в частности, были слишком мало радикальны в отношении вопроса расы, а также социализма, — проблем, которые, пожалуй, были самыми важными элементами в жизни членов NNSAP.

В конце лета 1940 года весь молодой состав NNSAP (реально существовавший только в Осло) коллективно вступил в "Национальное единение". Несмотря на то, что NNSAP имела радикально отличавшиеся от "Национального единения" политические цели и надежды, большинство членов NNSAP остались членами "Национального единения" и во время войны. Большое число бывших членов NNSAP также поступили добровольцами на военную службу на немецкой стороне.

Молодые люди из партии позже разорвали свои отношения с Эугеном Нильсеном, который был намного старше, чем другие, и, видимо, вел себя, как если бы он был единоличным хозяином партии. Кроме того, говорят, что у него была антимасонская и антисемитская паранойя,  что не очень-то хорошо сочеталось со стремлением молодых бороться скорее с монстром большевизма. При этом NNSAP потеряли своего богатого «дядю» и газету «Фронт». Остался, однако, журнал «Nasjonalsocialisten» и Барт-Хейердал в роли его редактора.

Примечания